Albenga
 Albenga
 Albenga Calcio
 Circondario di Albenga 
 Piana di Albenga 
 Giuseppe Albenga